Petro Souths Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011/12.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné